

Astronomia 
 Cratere von Baeyer – cratere lunare nella faccia visibile della Luna

Persone 
 Adolf von Baeyer – chimico tedesco, premio Nobel per la chimica 1905
 Johann Jacob Baeyer – generale e geodeta prussiano
 Otto von Baeyer – fisico tedesco